El término A1 puede referirse a las siguientes carreteras, autovías o autopistas:
 La Bundesautobahn A1 en Alemania.
 La Westautobahn A1 o autopista Oeste en Austria.
 La A1 en Croacia.
 La del Autovía del Norte A-1 en España.
 La del Sole A1 en Italia.
 La A1 en Lituania, que une Vilna con Klaipėda.
 La A1 en Luxemburgo, que conecta Luxemburgo con la frontera de Alemania.
 La Autostrada A1 o Ruta del ámbar en Polonia.
 La Autoestrada A1 en Portugal, que une Lisboa con Oporto.
 La A1 en Rumania.
 La Ruta Nacional A001 en Argentina.
 La A1 en Albania, que a la vez es la autopista entre Albania y Kosovo.
 La Autoroute du Nord A1 en Francia, una autopista que conecta París y Lille.
 La A1 en Marruecos.
 La Autoroute Est-Ouest A1 en Argelia.
 La A1 en Túnez.
 La Autoroute de l'Avenir A1 en Senegal, que une Dakar con Sindia.
 La A1 en Bulgaria.
 La A1 en Eslovenia.
 La A1 en Suiza.
 La A1 en Nigeria.
 La A1 en Serbia.

Además puede referirse a:

 El formato de papel DIN476 / ISO 216 de 594×841 mm.
 El sistema estelar A1.
 El cohete alemán A1.
 El submarino japonés A1.
 El canal de televisión A1 de Macedonia del Norte.
 El avión de ataque A-1 Skyraider.
 El campeonato de automovilismo A1 Grand Prix.
 La red de móviles austriaca A1 Mobilkom.
 El grupo de música boyband inglesa A1.
 El carné de conducción para motocicletas en España A1.
 El automóvil alemán Audi A1.
 El autódromo A1-Ring de Austria.